«Вис Пезаро» () — итальянский профессиональный футбольный клуб из Пезаро. Основан в 1898 году. Выступает в Серии C.

История 
Клуб был основан 1 января 1898 года в городе Пезаро под названием «Вис Сауро». В сезоне 2005/06 клуб был исключён из Серии C, после чего в 2008 году на любительском уровне был организован клуб-преемник. В сезоне 2010/11 поднялся в Серию D, а в сезоне 2017/18 вновь вернулся в Серию C.

Главные тренеры 
Главные тренеры команды с 1960 года.

Тренерский штаб 

  Давид Сассарини — главный тренер
  Дэвис Барбин — ассистент тренера
  Франческо Францезе — тренер вратарей
  Эдуардо Кьярини — тренер по развитию техники
  Марко Джованнелли — тренер-терапевт
  Иван Броккьери — видеоаналитик

Статистика выступлений

Состав

Примечания

Ссылки 
 Сайт клуба
 Профиль на Tranfermarkt
 Профиль на Soccer365

Футбольные клубы Италии